Grauzone steht für:

 Grauzone (Band), Schweizer Band (1980–1982)
 Grauzone (1979), Schweizer Film von Fredi M. Murer
 Grauzone (2004), deutscher Film von Karl Bretschneider
 Die Grauzone, US-amerikanischer Film von Tim Blake Nelson (2001)
 Polizeiruf 110: Grauzone, Fernsehfilm von Marc Hertel (2002)
 Unter Verdacht: Grauzone, Fernsehfilm von Andreas Herzog (2015)

Siehe auch:
 The Grayzone